Ce pseudonyme désigne :

 les Gracques le surnom donné à Tiberius Sempronius Gracchus et son frère Caius Sempronius Gracchus, deux hommes d'État romains ;
 Les Gracques est une pièce de théâtre inachevée de Jean Giraudoux publiée de manière posthume en 1958 ;
 Gracques, un groupe de réflexion politique nommé en référence à ces derniers, et créés lors de la campagne présidentielle française de 2007.